Das Herreneinzel der Australian Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Im Finale setzte sich Novak Đoković in drei Sätzen gegen Andy Murray durch. Es war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 2008) und auch sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt. Murray dagegen blieb auch in seinem dritten Grand-Slam-Finale weiter ohne Satzgewinn. Der an Position 1 gesetzte Rafael Nadal war schon im Viertelfinale überraschend gegen David Ferrer ausgeschieden, während Titelverteidiger Roger Federer im Halbfinale gegen Đoković verloren hatte. Weitere Überraschungen des Turniers waren der 20-jährige Milos Raonic, der als Qualifikant das Achtelfinale erreichte und dabei insgesamt 94 Asse schlug, sowie Oleksandr Dolhopolow, der im Achtelfinale den an Position 4 gesetzten Robin Söderling besiegte und damit erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichte.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. Januar 2011 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2011